

Codici 
 enr – codice ISO 639-3 della lingua emumu

Acronimo 
 E.N.R. acronimo per Ente Nazionale di Ricerca
 E.N.R. Esercito Nazionale Repubblicano